Micranurophorus är ett släkte av urinsekter. Micranurophorus ingår i familjen Isotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Micranurophorus